Studence je ime več krajev:
 Studence, Hrastnik, v občini Hrastnik;
 Studence, Žalec, v občini Žalec.